Toponímia
 Linya (Navès): Entitat de població del municipi de Navès, al Solsonès.
 Linya (cim): cim del municipi de Navès, al Solsonès.
 Les Avellanes i Santa Linya: Municipi de la Noguera.
 La Sala de Linya: Masia del municipi de Navès, al Solsonès.
 Santa Linya: Entitat de població del municipi de lLes Avellanes i Santa Linya, a la Noguera.